Григорий Исаевич Выглазов (1919—1942) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился в 1919 году в селе Шайдурово (ныне — Сузунский район Новосибирской области) в крестьянской семье. После окончания школы работал в колхозе. Вместе с отцом ходил на лесной промысел, занимался охотой. В конце 1930-х годов переехал в город Ош Киргизской ССР. В 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Гульчинским районным военным комиссариатом. Проходил службу в воздушно-десантных войсках. С мая 1942 года ефрейтор Григорий Выглазов — на фронтах Великой Отечественной войны, командовал отделением парашютного батальона разведывательного отдела штаба Северо-Кавказского фронта. Отличился во время боёв на Керченском полуострове.

12-16 мая 1942 года неоднократно ходил в разведку, добывал ценные сведения о противнике, позволившие командованию нанести внезапный удар по противнику и задержать его наступление. 16 мая немецкие войска перешли в наступление, намереваясь перерезать путь отхода советских подразделений на переправы Енакеле и Опасная. Контратаковав противника в районе высоты 154,0 (гора Темирова), парашютисты заставили его отступить. В бою заменил собой погибшего командира взвода. Когда позиции десантников были атакованы танковыми подразделениями, лично поджёг три танка при помощи бутылок с горючей смесью, заставив остальные повернуть назад. В рукопашной схватке с немецкой пехотой он лично уничтожил 20 солдат противника, погибнув в бою. Действия Выглазова и его десантников задержали противника, обеспечив эвакуацию на Таманский полуостров. Был похоронен на месте гибели в районе горы Темирова к северо-западу от села  (ныне Глазовка).

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина.

 Память
 В его честь названо село Глазовка Ленинского района, Крым. 
 В честь Выглазова названы школа в Шайдурово и улица в Сузуне организован школьный музей.
 Его имя увековечено на Аллее героев около Монумента Славы в Новосибирске.
 В р.п. Сузун одна из улиц названа в честь Выглазова Григория Исаевича. 
 В селе Шайдурово есть улица Выглазова.

Примечания

Литература 
 
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Герои — сибиряки. — Новосибирск, 1967.

 В 2014 году исполняется 95 лет со дня рождения Выглазова Григория Исаевича, Героя Советского Союза // Календарь памятных дат Сузунского района 2014 год / отв. за вып. С. А. Кондрашова. – Сузун, 2013. - С. 87-88.
 В память о сибиряках : [в память о боевом подвиге уроженцев Новосибирской области, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне делегация руководителей Каргатского и Сузунского районов Новосибирской области посетила Ленинский район Республики Крым] // Новая жизнь. – 2020. - № 45. - 05 нояб.. - С. 2 : фото.
 В Сузуне и Шайдурово есть улицы имени Выглазова : [14 апреля 2014 года исполнилось 95 лет со дня рождения Григория Исаевича Выглазова, Героя Советского Союза (14.04.1919-16.05.1942), уроженца с. Шайдурово Сузунского района Новосибирской области] // Новая жизнь. – 2014. - № 19. - 07 мая. - С. 11. 
 Вакуров, И., Андреев, Г. Во имя жизни [о Выглазове Григории Исаевиче, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза] / И. Вакуров, Г. Андреев // Новая жизнь. – 1966. - № 55. - 08 мая. – С. 3-4.
 Выглазов Григорий Исаевич [Герой Советского Союза, уроженец с. Шайдурово Сузунского района] // Альбом. Память добрую оставим мы потомкам. – Сузун, 2009.
 Выглазов Григорий Исаевич [Герой Советского Союза, уроженец с. Шайдурово Сузунского района] // Андреев Г., Вакуров И. Герои - сибиряки: Рассказы о подвигах Героев Советского Союза / Г. Андреев, И. Вакуров. - Западно-Сибирское кн. из-во, 1967. - С. 58-62.
 Выглазов Григорий Исаевич [Герой Советского Союза, уроженец с. Шайдурово Сузунского района] // Новосибирцы - Герои Отечества / Группа авторов. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство. 2010. - С.111.
 Выглазов Григорий Исаевич [Герой Советского Союза, уроженец с. Шайдурово Сузунского района] // Первый Сузунский численник : сборник / Администрация Сузунского района Новосибирской области ; составители: Абрамова Г. И. [и др.] ; редакторы: Некрасова Л. В. [и др.] ; ответственный за выпуск: Кондрашова С. А. - Новосибирск : ЦЭРИС, 2019. - С. 58, 109, 322.
 Выглазов Григорий Исаевич [Герой Советского Союза, уроженец с. Шайдурово Сузунского района] // Российская Федерация. Новосибирская область. Сузунский район. Книга памяти (1941-1945) / [редкол.: А. В. Дубовицкий (пред.) и др.]. - Новосибирск : [б. и.], 2014. – С. 41. : портр.
 Грибанов, К. Мужество [Стихи] : Герою Советского Союза Григорию Исаевичу Выглазову посвящается / К. Грибанов // Поэзия Сузуна. Сборник.- Сузун, 1967. – С. 28-32.
 Емельянова, Т. Повесть о настоящем герое : [о Герое Советского Союза, уроженце села Шайдурово Сузунского р-на, Григории Исаевиче Выглазове] / Т. Емельянова // Новая жизнь. – 2019. - № 19. - 09 мая. - С. 11 : фото.
 Еремина, Н. Равняйсь! Смирно! : [о проведении в Шайдуровской сред. шк. (Сузунский р- н, Новосибирская обл.) торжеств. линейки-митинга, посвящ. открытию мемор. доски Герою Совет. Союза Григорию Исаевичу Выглазову] / Н. Еремина, Н. Криницина // Новая жизнь. – 2017. - № 10. - 09 марта. - С. 19 : фото.
 Еремина, Н. По этой земле ходил герой [о Выглазове Григории Исаевиче, Герое Советского Союза] / Н. Еремина // Новая жизнь. – 2022. – № 15. – 14 апр. – С. 19.
 Ефремова, П. Улицы героев : [об установлении памятных табличек с информацией о наших земляках и описанием их подвигов на трёх улицах Сузуна, названных в честь Героев Советского Союза Выглазова Г., Гаврилова В., Левина В. Социально значимый проект «Улицы героев» реализовал волонтёрский корпус Сузунского района] / П. Ефремова // Новая жизнь. – 2021. - № 49. - 09 дек. - С. 10 : фото.
 Казаков, А. Подвиг [о Выглазове Григории Исаевиче, Герое Советского Союза] / А. Казаков // Новая жизнь. – 1978. – № 24. – 23 февр. – С. 4.
 Кулаков, А. Шаги в бессмертие [о Выглазове Григории Исаевиче, Герое Советского Союза] / А. Кулакков // Новая жизнь. – 1989. – № 46. – 13 апр. – С. 2.
 Куликова, О. Нашёл покой под Керчью : [о проведении торжественной линейки в Шайдуровской средней школе Сузунского р-на, посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, десантника Григория Исаевича Выглазова, имя которого носит школа] / О. Куликова // Новая жизнь. – 2019. - № 19. - 09 мая. - С. 2 : фото.
 Наш район принял участие в межрегиональной эстафете памяти// Новая жизнь. – 2021. - № 12. - 25 марта. - С. 14 : фото.
 Ольгова, Т. «Только память даёт нам силы и внушает веру» : [об участии Главы района Лилии Некрасовой и председателя Совета депутатов Сузунского района Андрея Севрюженко в торжественном завершении межрегиональной акции «Эстафета памяти»] / Т. Ольгова, Е. Беллер // Новая жизнь. – 2021. - № 22. - 03 июня. - С. 2 : фото.
 Пока сердце билось [о Выглазове Григории Исаевиче, Герое Советского Союза, уроженце с. Шайдурово Сузунского района] // Звезды доблести ратной: о Героях Советского Союза – новосибирцах : сборник / сост. А. К. Адамов. - Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. - С. 79-81.
 Помним героев поименно : [о сузунцах, героях Советского Союза: Григории Исаевиче Выглазове, Викторе Савельевиче Гаврилове, Василии Андреевиче Левине] // Новая жизнь. – 1984. - № 145. – 04 дек. – С. 1.
 Сибиряки сражались за Крым и отдавали за него жизнь : [о хранящихся сведений в сузунском краеведческом музее «Центр историческойинформации» (ЦИИ) о сузунцах -защитниках Крымского полуострова] // Новая жизнь. – 2021. - № 12. - 25 марта. - С. 14 : фото.
 Славе – не меркнуть. Традициям – быть! : [об итогах поездки делегации сузунских старшеклассников на место гибели Григория Исаевича Выглазова 6-12 окт. 2021 г. в Ленинский район Республики Крым] // Новая жизнь. – 2021. - № 43. - 28 окт. - С. 11 : фото.
 Тропникова, Р. Доблесть героев бессмертна [о Выглазове Григории Исаевиче, Герое Советского Союза] / Р. Тропникова // Новая жизнь. – 2000. - № 6. - 05 фев. - С. 2 : фото.
 Шелохвостов, В. Всегда в строю [о Выглазове Григории Исаевиче, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза] / В. Шелохвостов // Новая жизнь. – 1963. - № 26. - 08 мая. – С. 4.
 Энциклопедия Сузунского района [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. [Сузун]- Режим доступа: http://www.suzun-spr.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения 09.03.2015)

Ссылки 
 Выглазов Григорий Исаевич, Энциклопедия Сузунского района
 Выглазов Григорий Исаевич, Сузунская централизованная библиотечная система

Погибшие в боях Великой Отечественной войны